Сольферино () — станция линии 12 Парижского метрополитена, расположенная в VII округе Парижа. Названа по одноимённой улице (), получившей своё имя в честь битвы при Сольферино в ходе австро-итало-французской войны. В пешей доступности от станции располагаются мэрия 7-го округа, Музей Орсе с одноимённой станцией RER и офисы Социалистической партии Франции.

История 
 Станция открылась 5 ноября 1910 года в составе первого пускового участка тогдашней линии А компании Север-Юг (с 1931 года линии 12 Парижского метрополитена) Порт де Версаль — Нотр-дам-де-Лоретт. От времён компании Север-Юг сохранились некоторые элементы оформления станционного зала.
 Пассажиропоток по станции по входу в 2011 году, по данным RATP, составил  человек. В 2013 году этот показатель вырос до  пассажиров (206 место по уровню входного пассажиропотока в Парижском метро)

Галерея

Примечания

Источники 
 Roland, Gérard (2003). Stations de métro. D’Abbesses à Wagram. Éditions Bonneton.

Станции Парижского метрополитена
Станции метрополитена VII округа Парижа
Станции метрополитена, построенные в 1910 году